Тихоокеанское командование Армии США () — объединение сил сухопутных войск США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Под управлением USARPAC находятся все подразделения СВ США в регионе. Находится в составе Тихоокеанского командования Вооружённых сил США. Дислокация штаба — Форт-Шафтер (штат Гавайи). С января 2012 года в подчинение USARPAC перешла 8-я армия, дислоцированная в Южной Корее.

Состав

2016 год 
 Управление (Форт-Шафтер)
 8-я полевая армия (Йонсанский Гарнизон, Республика Корея)
 25-я пехотная дивизия (Шофилдские Казармы, штат Гавайи)
 Аляскинское командование Армии США (Форт-Ричардсон, штат Аляска)
 Японское командование Армии США (Кэмп-Зама, префектура Канагава)
 94-е командование противовоздушной и противоракетной обороны (Форт-Шафтер)
 8-е командование тылового обеспечения (Шофилдские Казармы)
 8-я бригада военное полиции (Шофилдские Казармы)
 10-я группа обеспечения (Окинава)
 130-я инженерная бригада (Шофилдские Казармы)
 311-е командование связи
 1-я бригада связи (Сеул)
 516-я бригада связи (Форт-Шафтер)
 9-е командование обеспечения резерва
 196-я пехотная бригада (Форт-Шафтер (Резерв СВ США)
 18-е медицинское командование (Форт-Шафтер)
 500-я разведывательная бригада (500th Military Intelligence Brigade) (Шофилдские Казармы)
 5-й отряд координации поля боя (5th Battlefield Coordination Detachment) (Пёрл-Харбор — Хикэм)

2019 год 
 Управление, Форт-Шафтер
 8-я полевая армия (Кэмп-Хамфриз, Республика Корея)
 1-й армейский корпус (Форт-Льюис, штат Вашингтон)
 94-е командование противовоздушной и противоракетной обороны, Форт-Шафтер)
 8-е командование поддержки, Шофилдские Казармы)
 8-я бригада военной полиции, Шофилдские Казармы
 130-я инженерная бригада, Шофилдские Казармы
 311-е командование связи
 1-я бригада связи, Сеул
 516-я бригада связи, Форт-Шафтер
 9-е командование обеспечения резерва
 196-я пехотная бригада, Форт-Шафтер (Резерв Армии США)
 18-е медицинское командование, Форт-Шафтер
 500-я бригада военной разведки (500th Military Intelligence Brigade), Шофилдские Казармы
 5-й отряд фронтовой координации (5th Battlefield Coordination Detachment), Пёрл-Харбор — Хикэм.

Примечания 

Армия США
Воинские части и формирования, созданные в 2000 году
Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США